Шагапов - фамилия:

 Шагапов, Владислав Шайхулагзамович (1948—2022) — российский учёный-механик.
 Шагапов, Рафаил Хасанович (1934—1998) — советский и российский тренер и педагог.

См. также 
 Шарапов